Cozieni se poate referi la:

Cozieni, Buzău, reședința comunei cu același nume
Cozieni, Ilfov

Vezi și 
 Cozia (dezambiguizare)